Culmann je priimek več oseb:
 Frederic Culmann, francoski general
 Karl Culmann, nemški gradbeni inženir
 Oscar Culmann, teolog
 Paul Frédéric Culmann, švicarski fizik in botanik